Copland-Pass ist der Name folgender Gebirgspässe:

* Copland Pass auf der Südinsel Neuseelands
 Copland-Pass (Antarktika) in der Royal Society Range des Viktorialands, Antarktika